Jan Łada (właśc. Jan Gnatowski) – polski duchowny katolicki, a także publicysta i pisarz
 Jan Łada – polski lekkoatleta, sprinter